Ictinos puede referirse a:
Ictino, arquitecto griego antiguo
Barrio Ictinos, barrio de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile.
Calle Ictinos, arteria vial de las comunas de La Reina y Peñalolén, en Santiago de Chile.
Plaza Ictinos, área verde de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile.